Pesa Acatus (typ 16WE) – prototypowy elektryczny zespół trakcyjny testowany w 2006
 Pesa Bydgostia (typ 16WEk) – elektryczne zespoły trakcyjny eksploatowane przez PKP Intercity